Беко́н-ле-Грані́, Бекон-ле-Ґрані () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 65 км на північний схід від Нанта, 19 км на захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 1006 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2640,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бекон-ле-Грані на сайті французького Національного інституту географії
 Бекон-ле-Грані на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бекон-ле-Грані на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара